Санта-Мария-де-Уэрта () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 49,15 км². Население — 378 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 176 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сории